Омо́н, ОМОН — французская фамилия и топоним (), а также аббревиатура.

Топоним 
 Омон — кантон во Франции, в департаменте Арденны.
 Омон — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Омон — район города Кантхо, Вьетнам.

Носители фамилии 
 Омон, Анри (1857—1940) — французский филолог, эллинист, библиотекарь и историк.
 Омон, Жан-Пьер (1911—2001) — французский актёр.
 Омон, Луиза Мазарини (1759—1826) — дочь и наследница 6-го герцога д’Омон, жена князя Монако.
 Омон, Мишель (1936—2019) — французский актёр театра и кино.
 Омон, Тина (1946—2006) — французская актриса.
 Омон, Шарль — московский антрепренёр конца XIX — начала XX века.

См. также 
 
 Герцоги д’Омон
 «Омон Ра» — роман Виктора Пелевина (1991).
 «Театр Омона» — название театра в дореволюционной Москве; по имени его владельца, Шарля Омона.
 Омоно — река в Японии.